Le nom gallois de Gruffydd ap Llywelyn ou Gruffudd ap Llywelyn (« Griffith fils de Llywelyn »), fut porté par plusieurs princes des différents royaumes du pays de Galles avant la conquête de ce dernier par Normands.

 Traditionnellement, il désigne Gruffydd ap Llywelyn (1000 – ) qui réunit les royaumes du Pays de Galles en 1055 ;
 il désigne occasionnellement Gruffydd ap Llywelyn Fawr (1200 – ), un fils de Llywelyn le Grand.

Voir aussi